Тор — рудоволосий та рудобородий бог грому та блискавки в германській та скандинавській міфології.
 Тор  — супергерой всесвіту Marvel.
 Тор  — американський фільм 2011 року.
 Тор — геометричне тіло, утворене обертанням круга навколо осі, що лежить у площині цього круга й не перетинає його.
 Тор (зах.) — слід, колія.
 Tor — система анонімного доступу до мережі Інтернет.
 Тор — всепогодний тактичний зенітний ракетний комплекс, призначений для вирішення завдань протиповітряної і протиракетної оборони на рівні дивізійної ланки.
 Torr — позасистемна одиниця тиску.

Топонім 

 Тор — історична назва українського міста Слов'янська
 Тор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Об
 Тор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Тор — острів у Червоному морі, в архіпелазі Дахлак

Примітки